Okręty US Navy o nazwie USS "Blue Jay":
 Pierwszy "Blue Jay" (AMc-23) był byłym statkiem rybackim "Charles J. Ashley". Został zakupiony przez US Navy z przeznaczeniem na trałowiec przybrzeżny i przemianowany w 1940. Przerobiony na okręt-bazę dla nurków w 1943. Przekazany poprzedniemu właścicielowi w 1946.
 Drugi "Blue Jay" (AMCU-17) był byłym LCI(L)-654. Przerobiony na trałowiec przybrzeżny (ang. Coastal Minesweeper (Underwater Locator)) w 1954. Nigdy oficjalnie nie wszedł do służby pod nazwą "Blue Jay". Sprzedany w 1960.

Blue Jay